

Cinéma 

 Chip of the Flying U, film muet américain réalisé par Colin Campbell, sorti en 1914 ;
 Chip of the Flying U, titre original du film muet américain Invalide par amour réalisé par Lynn Reynolds, sorti en 1926 ;
 Chip of the Flying U, film américain réalisé par Ralph Staub, sorti en 1939 ;